Termin NICF ima više značenja.

 Maleamatna amidohidrolaza, enzim
 -{British Cycling}-, državno telo